Lenormand ist der Familienname folgender Personen:

 Frédéric Lenormand (* 1964), französischer Schriftsteller 
 Henri-René Lenormand (1882–1951), französischer Dramatiker 
 Louis-Sébastien Lenormand (1757–1837), französischer Physiker und Erfinder
 Marie Anne Lenormand (1772–1843), französische Wahrsagerin
Sébastien René Lenormand (1796–1871), französischer Botaniker und Anwalt

Siehe auch:
 Gérard Lenorman (* 1945), französischer Sänger